Osoby noszące nazwisko Zalewska:
 Anna Zalewska (ujednoznacznienie)
 Agnieszka Zalewska (ur. 1948) – polska fizyczka
 Agnieszka Zalewska (ur. 1977) – polska pływaczka, medalistka mistrzostw Europy juniorów w pływaniu (1992).
 Alicja Zalewska (ur. 1939) – polska aktorka filmowa i teatralna
 Bianka Zalewska (ur. 1979) – polska dziennikarka.
 Danuta Zalewska – polska socjolożka
 Ida Zalewska (ur. 1981) – polska wokalistka jazzowa i autorka tekstów.
 Karolina Zalewska (ur. 1984) – polska piłkarka ręczna.
 Karolina Zalewska-Barczyk (ur. 1977) – polska artystka i projektantka.
 Luiza Zalewska (ur. 1970) – polska dziennikarka prasowa.
 Małgorzata Zalewska (ur. 1963) – polska harfistka.
 Marina Zalewska (1944–2022) – polska psycholog
 Tekla Zalewska (1815–1899) – uczestniczka powstania styczniowego
 Teresa Zalewska (ur. 1942) – polska polityk

Zobacz też 
 Zalewski
 Zaleski

przypisy 

Strony ujednoznaczniające